Джордж Ви́льерс ():
 Вильерс, Джордж, 1-й герцог Бекингем (1592—1628) — английский государственный деятель; фаворит и министр королей Якова I и Карла I.
 Вильерс, Джордж, 2-й герцог Бекингем (1628—1687) — английский государственный деятель и поэт.
 Вильерс, Джордж, 4-й граф Кларендон (1800—1870) — английский дипломат и государственный деятель.
  (1877—1955) — британский политик и государственный деятель (генерал-губернатор ЮАС; 1931—1937).